22. breddegrad kan henvise til:

 22. nordlige breddekreds
 22. sydlige breddekreds